Alliance (Nebraska); een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Alliance (North Carolina);  een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Alliance (Ohio);  een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Alliance (Commewijne); een plaats en voormalige plantage in Commewijne, Suriname
Alliance (automerk); een Duits automerk
MHC Alliance; een hockeyclub uit Heemstede
Den Oudsten Alliance; een bus 
RSC Alliance; een voetbalclub uit Roosendaal
SV Alliance '22; een voetbalclub uit Haarlem
Alliance (World of Warcraft); een factie in het spel World of Warcraft